Jméno Antonio Rivas má více nositelů:
 Antonio Rivas González (1968–2017) – španělský duchovní a překladatel působící v Česku
 Antonio Rivas Marcano (* 1980) – venezuelský judista
 Antonio Rivas Martínez (* 1965) – španělský fotbalista a trenér
 Antonio Rivas Mercado (1853–1927) – mexický architekt
 Antonio Rivas Padilla (* 1949) – kolumbijský akordeonista